Hardcore har flere betydninger:

Hardcore betyder "hård kerne", og det brugtes oprindeligt til at betegne den del af et givent objekt, der er ubøjeligt og sjældent kan ændres. I denne sammenhæng bruges det som regel om en gruppe, subkultur eller en overbevisning. Man kan fx tale om den hårde kerne i partipolitik, hvor Den Hårde Kerne er den del af et parti, der vil gå ekstra langt for deres idealer. Da disse ofte kan have ekstreme meninger, har Hardcore over tiden fået en anden betydning, nemlig til at beskrive personer eller andet, der er ustyrligt og/eller overpowered.

 Hardcore porno
 Hardcore punk
 Gabber – musikgenre som også kaldes hardcore
 Hardcore (film) – russisk-amerikansk spillefilm fra 2016 af Ilja Najsjuller